Dreikant ist eine Abkürzung für:
 einen Dreikantmaßstab
 einen Dreikantschlüssel

Siehe auch:
 Dreikant (historisches Folterwerkzeug)

DREIKANT